Longxing-Tempel ist mehrdeutig. Es bezeichnet verschiedene buddhistische und daoistische Tempelkloster:

 einen buddhistischen Tempel (Longxing Si 隆兴寺) im Kreis Zhengding (正定县) der chinesischen Provinz Hebei, siehe Longxing-Kloster (Zhengding) 
 den buddhistischen Longxing-Tempel (隆兴寺) (mit der Eisenpagode) in der Stadt Liaocheng (聊城市) der chinesischen Provinz Shandong, siehe Longxing-Tempel (Liaocheng)
 das buddhistischen Longxing-Kloster (龙兴寺) im Kreis Yuanling (沅陵县) der chinesischen Provinz Hunan, siehe Longxing-Kloster (Yuanling)
 Diamantthron-Pagode in Pengzhou (Sichuan)
 einen daoistischen Tempel (Longxing Guan 龙兴观) im Kreis Yi (易县), siehe Longxing-Tempel (Kreis Yi)